Olbramovice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Olbramovice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Olbramovice (okres Znojmo), gemeente in okres Znojmo